Anan puede referirse a:

 Anan, una comuna en Alto Garona, Francia;
 Anan, un pueblo en la prefectura de Nagano, Japón;
 Anan, una ciudad en la prefectura de Tokushima, Japón.